

Sigle 
 Patent Applied For – domanda di brevetto depositata
 Piano di Assestamento Forestale – emanato dai Comuni
 Platelet-activating factor – fattore attivante le piastrine o fattore di aggregazione piastrinica
 Portale Agenti Fisici –  Portale nazionale sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

Codici 
 PAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pakuba (Uganda)
 PAF – codice internazionale della Hukbong Himpapawid ng Pilipinas (Philippine Air Force), l'aeronautica militare delle Filippine
 paf – codice ISO 639-3 della lingua paranawát

Musica 
 PAF – tipo di pick-up
 P.A.F. – trio jazz formato da Paolo Fresu, Antonello Salis, Furio Di Castri

Altro 
 PAF – targa automobilistica del circondario di Pfaffenhofen an der Ilm (Germania)
 PAF – Polish Air Force